Raymix puede referirse a:

Raymix, cantante mexicano;
Raymix SC, un equipo de fútbol de las Islas Vírgenes estadounidenses.